MŠK Námestovo (celým názvem: Mestský športový klub Námestovo) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Námestovo. Založen byl v roce 1931. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Střed.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu MŠK Námestovo s kapacitou 2 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1931 – založení
 Slavoj Námestovo
 TJ ZŤS Námestovo (Telovýchovná jednota Závody ťažkého strojárstva Námestovo)
 MŠK Námestovo (Mestský športový klub Námestovo)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1988–1990: Divize – sk. Střed
 1996–1997: 4. liga  – sk. Sever
 1997–2001: 3. liga – sk. Střed
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2014: 3. liga – sk. Východ
 2014–: 3. liga – sk. Střed

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu, futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1931
MŠK